Парижская средневековая живопись 1300—1500-х годов — художественное искусство исторической эпохи, когда Париж был главным центром европейской учёности. Уже в раннеготический период Франция выделялась среди других стран по части миниатюрной живописи, и её иллюстраторы рукописей, анлюминёры (), славились повсюду. В XVI веке изготовление рукописей, перестав быть занятием исключительно монахов и монастырских мастерских, становится весьма распространённой профессией мирян, среди которых появляются в большом числе каллиграфы и рисовальщики, удовлетворявшие возросшему при дворах владетельных особ и в высшем обществе запросу на роскошные иллюстрированные молитвенники и книги для чтения. Во второй половине XIV столетия таким мастерам особенно покровительствовали во Франции король Карл V и его младшие братья, герцоги Жан Беррийский и Филипп Смелый Бургундский.

При составлении списка использован одноимённый двухтомник историка-медиевиста, бывшего хранителя Луврского музея Шарля Стерлинга (; 1901—1991).

Конец XIII века

XIV век

Первая половина XIV века

Вторая половина XIV века

XV век

Первая половина XV века

Вторая половина XV века

Начало XVI века

См. также 
 Каролингские иллюминированные рукописи | Парижская псалтырь
 Готическая архитектура во Франции | Пламенеющая готика

Примечания

Ссылки 

 База данных министерства культуры Франции для иллюминированных рукописей 

Живопись Франции
Иллюминированные рукописи Франции
Иллюминированные рукописи
Списки рукописей
Северное Возрождение
Школы книжной миниатюры
Рукописи XIV века
Рукописи XV века
Рукописи XVI века